Каменское водохранилище — небольшое русловое водохранилище на реке Каменка (правый приток реки Северский Донец). Расположено в Изюмском районе Харьковской области. Водохранилище построено в 1981 году по проекту института «Харкивдипроводгосп». Назначение — орошение, рыборазведения, рекреация. Вид регулирования — многолетнее.

Основные параметры водохранилища 
 Нормальный подпорный уровень — 85,0 м;
 Форсированный подпорный уровень — 86,5 м;
 Полный объем — 5010000 м³;
 Полезный объем — 4510000 м³;
 Длина — 2,85 км;
 Средняя ширина — 0,43 км;
 Максимальная ширина — 1,10 км;
 Средняя глубина — 3,66 м;
 Максимальная глубина — 9,20 м.

Основные гидрологические характеристики 
 Площадь водосборного бассейна — 161 км².
 Годовой объем стока 50 % обеспеченности — 10100000 м³.
 Паводковый сток 50 % обеспеченности — 7900000 м³.
 Максимальный расход воды 1 % обеспеченности — 186 м³/с.

Состав гидротехнических сооружений 
 Глухая земляная плотина шириной — 10 м. Заделка верхового откоса — 1:8, низового откоса — 1:2,5.
 Шахтный водосброс из монолитного железобетона высотой — 10,7 м, трёхпотоковая, овальная в плане с площадью проточной части — 70 м².
 Водоотводная труба имеет ширину каждой ячейки по 3 м, высота — 2,5 м, длина — 54 м.
 Рекомендуемый водовыпуск из двух стальных труб диаметром 700 мм, оборудованных защёлками.

Использование водохранилища 
Водохранилище было построено для орошения в колхозе «Украина» Изюмского района. В настоящее время используется для рыборазведения СЗАО «Изюм-рыба».

Литература 
 Водогосподарський паспорт Кам’янського водосховища, Харківдіпроводгосп, 1982.
 Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник / За ред. В. М. Хорєва, К. А. Алієва. К.: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 Проведение работ по инвентаризации рек и водоёмов Харьковской области с разработкой особого порядка изъятия земель водного фонда из сельскохозяйственного оборота, УкрНИИЭП, Харьков, 1999. 389 с.

Бассейн Северского Донца
Водохранилища Харьковской области
Водные объекты Изюмского района